20 Sucessi Italiani é uma coletânea lançada pelo cantor e compositor italiano Dick Danello. 

Música da Itália
Álbuns de músicos da Itália
Álbuns de 1999